Roney ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Roney (* 1963), amerikanischer Jazzmusiker
 Ernest Roney (1900–1975), britischer Segler
 Shanti Roney (* 1970), schwedischer Schauspieler
 Wallace Roney (1960–2020), amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Rooney